Сапиндовые () — подсемейство двудольных цветковых растений, входящее в семейство  порядка .

Роды 
Подсемейство включает в себя более 130 родов и около 1200 видов:

Примечания